«Меланжист» — советский футбольный клуб из Егорьевска. Основан не позднее 1936 года.

Названия 
 1936—1951 — «Красное знамя»;
 1968—1969 — «Меланжист».

Участие в турнирах 
Команда «Красное знамя» принимала участие в розыгрышах Кубка СССР 1936 и 1937 годов, Кубке РСФСР среди команд КФК (1939), чемпионате РСФСР среди команд КФК (1948—1951).

Команда «Меланжист» участвовала в классе «Б» первенства СССР в сезонах 1968 и 1969 годов, в 1968 году сыграла также один матч в весенней стадии кубка СССР, результаты которой были впоследствии аннулированы.

Достижения 
 В кубке СССР — выход в 1/16 финала (1936)
 Во первенстве СССР — 8-е место в зональном турнире РСФСР класса «Б» (1969)

Ссылки 
 «Красное знамя» в базе footballfacts
 «Меланжист» в базе footballfacts
 Матчи «Красного знамени» в базе Wildstat
 Матчи «Меланжиста» в базе Wildstat
 История футбольных клубов.

Футбольные клубы СССР
Футбольные клубы России
Футбольные клубы Московской области
Спорт в Егорьевске